Вілла́р-ан-Азуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 30 км на захід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віллар-ан-Азуа на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар-ан-Азуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-ан-Азуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар-ан-Азуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар-ан-Азуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна